Pedro de Castilla (Soria, 1394-Valladolid, 28 de abril de 1461) fue un eclesiástico castellano, hijo de Juan de Castilla y nieto de Pedro I de Castilla.

Biografía 
Casi con toda seguridad nació en Soria, localidad donde su padre Juan de Castilla estaba preso por su condición de hijo de Pedro I de Castilla, por los problemas que podía plantear a la dinastía Trastámara, todo ello pese a los acuerdos de Bayona que implicaban el matrimonio de Enrique III de Castilla con Catalina de Lancáster, y la liberación de todos los hijos de Pedro I.

Estudiante en la Universidad de Salamanca, obtuvo sus primeros beneficios eclesiásticos gracias a la intervención de su prima la reina Catalina de Lancáster, situándose como arcediano de Alarcón en la diócesis de Cuenca.

El interés del rey Juan II de Castilla, sobrino suyo en segundo grado, hizo que fuese elevado al episcopado, recibiendo la sede oxomense.

Su ambición aspiraba a más y, ante el hecho de que fue postergado en otras elecciones, aunque a veces contase incluso con el apoyo regio, decidió abandonar el bando regio y apoyar a la nobleza en la sublevación de 1439. Esto le valió el obispado de Palencia, mucho más rico, pero puso fin a su carrera política, puesto que el rey dejó de contar con su apoyo durante mucho tiempo. Durante su obispado de Palencia realizó numerosas mejoras en la iglesia, torre y palacio episcopal de Villamuriel de Cerrato

Hasta ese momento había colaborado con el rey en la Audiencia Real y había pertenecido al Consejo Real, puestos que tardaría muchos años en recuperar, junto con la confianza regia.
Al morir Juan II desapareció casi por completo de la vida política, centrando su vida en Valladolid junto a su extensa familia.

Murió en 1461 como consecuencia de la caída de un andamio cuando visitaba las obras de construcción del edificio contiguo a la Casa del Cordón de Valladolid. Su cuerpo recibió sepultura en la Real Cartuja de Nuestra Señora de Aniago, en la provincia de Valladolid. El monasterio se encuentra en la actualidad en estado de ruina.

Descendencia 
Durante su etapa en la universidad de Salamanca mantuvo una relación con la noble castellana María Fernández Bernal de la que tuvo cuatro hijos, que posteriormente serían legitimados por el  rey Juan II de Castilla:
 Sancho de Castilla, II señor de Gor, y I señor de Herrera de Valdecañas, consejero de Enrique IV, y ayo del príncipe de Asturias, Juan de Aragón. Casó con Inés Enríquez, hermana del conde de Monteagudo. Con descendencia en los señores de Gor.
 Pedro de Castilla, casado con Catalina Lasso de Mendoza, de la casa de Mondéjar;
 Catalina de Castilla, casada con Diego de Rojas y Manrique, señor de Poza; 
 Constanza de Castilla, priora del monasterio de Santa María la Real de Medina del Campo.

Posteriormente mantuvo otra relación con Isabel Drochelin, criada inglesa de la reina Catalina, con quien tuvo otros cuatro:
 Alfonso de Castilla, casado con Juana de Zúñiga, hija de los condes de Nieva;  
 Luis de Castilla, prior de Aroche y consejero de Felipe I; 
 Aldonza de Castilla, casada con Rodrigo de Ulloa, contador mayor de Castilla;
 Isabel de Castilla, monja.

Sucesión

Referencias

Bibliografía 

 
 
 

Obispos de Palencia
Obispos de Osma
Obispos de España del siglo XV
Políticos de España del siglo XV
Consejeros del Consejo de Castilla
Casa de Borgoña (España)
Alumnado de la Universidad de Salamanca en el siglo XV
Religiosos de la provincia de Soria
Nobles de la provincia de Soria
Nobles de España del siglo XVI
Nacidos en Soria